

Italia 
 Palazzo della Provincia di Arezzo
 Palazzo della Provincia di Bari
 Palazzo della Provincia di Bergamo
 Palazzo della Provincia di Caltanissetta
 Palazzo della Provincia di Grosseto 
 Palazzo della Provincia di L'Aquila
 Palazzo della Provincia di Messina
 Palazzo della Provincia di Milano, più conosciuto come Palazzo Isimbardi
 Palazzo della Provincia di Ravenna
 Palazzo della Provincia di Parma
 Palazzo della Provincia di Ravenna
 Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, chiamato anche Palazzo Foti
 Palazzo della Provincia di Sassari, chiamato anche Palazzo Sciuti
 Palazzo della Provincia di Torino
 Palazzo della Provincia di Treviso
 Palazzo della Provincia di Trieste, più conosciuto come Palazzo Galatti

Canada 
 Palazzo della Provincia a Charlottetown, sull'isola del Principe Edoardo.